Cemal - forma turca del nome proprio di persona arabo Jamal
Čemal - centro abitato della Repubblica dell'Altaj (Russia)